

Sigle 
 Cooperative Patent Classification – sistema di classificazione dei brevetti sviluppato congiuntamente dall'EPO e dall'USPTO
 Casellario Politico Centrale – servizio di schedatura biografica dei sovversivi della Direzione della Pubblica Sicurezza italiana, attivo dal 1894 (e mai abolito).
 Central Product Classification – standard delle Nazioni unite per la classificazione statistica dei prodotti
 Centro di poesia contemporanea – organizzazione dell'Università di Bologna per lo studio e la diffusione della poesia contemporanea
 Codice di Procedura Civile
 Conservative Party of Canada – Partito Conservatore del Canada
 Cognitive Pilot Channel
 Condensation Particle Counter – contatore di particelle a condensazione

Codici 
 CPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Martín de los Andes (Argentina)
 CPC – codice vettore ICAO di Canadian Pacific Airlines
 cpc – codice ISO 639-3 della lingua ajyíninka apurucayali

Informatica 
 Amstrad CPC – serie di computer di Amstrad

Altri progetti